Corbiniano - santo da Igreja Católica

José Corbiniano Lins - escultor pernambucano

Desambiguações de antropônimos